MHS kan syfta på:

MHS – en tidigare försvarsmaktsgemensam militärhögskola, se Militärhögskolan
MHS – en ideell svensk förening, se Motorhistoriska Sällskapet